Il doppio  del Mamaia Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Florin Mergea e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Tecău non ha partecipato quest'anno.

Mergea ha fatto coppia con Adrian Cruciat, ma ha perso in finale contro Adrián García e David Marrero.

Teste di serie 

 Marco Crugnola /  Alessio di Mauro (quarti di finale)
 Rogério Dutra da Silva /  João Souza (primo turno)

 Diego Álvarez /  Carles Poch-Gradin (primo turno) 
 Deniss Pavlovs /  Artem Smyrnov (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Mamaia Challenger 2009